Chariot ():
 Operation Chariot — кодовое название рейда на Сен-Назер.
  — один из старших арканов карт Таро.
  — многоплатфомерная игра для PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Wii U и Microsoft Windows разработанная и опубликованная Frima Studio.

Техника 
 Chariot — написание названия торговой марки велоприцепов Чариот.
  — управляемый подводный аппарат, использовавшийся при попытке подрыва линкора Тирпиц.
 Mitsubishi Chariot — одна из модификаций минивэна Mitsubishi Space Wagon.
 Chariot — сухогруз, работающий по заказам Рособоронэкспорта.

В музыке 
 Chariot (альбом) — альбом Гевина Дегро 2003 года.
  — известная песня Гевина Дегро, вышла отдельным синглом в 2005 году.
 Chariot — песня Поля Мориа 1962 года, гран-при Евровидения, на английском песня звучала как .
  — сингл группы The Cat Empire, выпущенный в 2004 году.
 Chariot — альбом Шивон Макгоуэн 1998 года, в его записи принимал участие Шейн Макгоуэн.
 The Chariot (группа) — американская музыкальная группа.